Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 w Barcelonie rozgrywane było w dniach 26 lipca - 2 sierpnia. W zawodach wzięło udział 407 strzelców z 83 krajów: 117 kobiet i 290 mężczyzn. Brązowy medal dla Polski zdobyła Małgorzata Książkiewicz. Z 50 m do 10 m zmniejszył się dystans w strzelaniu do ruchomego celu.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Konkurencje mieszane

Klasyfikacja medalowa

Występy Polaków

Bibliografia 
 
 Baza danych MKOL
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992
1992